Patocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Patocchi (1907–1986), Schweizer Grafiker und Holzschnittkünstler
 Giuseppe Patocchi (1822–1891), Schweizer Politiker
 Michele Patocchi (1837–1897), Schweizer Politiker
 Pericle Patocchi (1911–1968), Schweizer Schriftsteller